Chauffeurspas (taxi)
Chauffeurspas (vrachtwagen)